Comitatul Craig sau Craig County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Craig County, Oklahoma 
 Craig County, Virginia